Yingwusitang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yengiostang Xiang, socken, Xinjiang, 
 Yingwusitang Xiang, socken, Xinjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar